Situbondo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Situbondo (kabupatenhuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kabupaten Situbondo, kabupaten, Jawa Timur, 
 Kecamatan Situbondo, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar